El gallurés (nombre original gadduresu ) es un dialecto transicional entre el corso y el sardo que se habla en la zona más septentrional de la isla de Cerdeña, cerca del estrecho que separa Cerdeña de Córcega. Algunos lo consideran un dialecto del sardo, mientras que otros, un dialecto italorromance del corso; esencialmente es una variedad lingüística más cercana al segundo, pero influenciada, tanto en su léxico como en su fonética, fonología y sintaxis, por el primero.

Se habla en los siguientes municipios de la provincia de Sassari: Tempio Pausania, La Maddalena, Arzachena, Calangianus, Aggius, Bortigiadas, Santa Teresa Gallura, Luogosanto, Palau, Aglientu, Trinità d'Agultu e Vignola, Telti, Golfo Aranci, Santa Maria Coghinas (Sassari), Badesi, Viddalba (Sassari), Sant'Antonio di Gallura, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro e Erula (Sassari) y en parte de los municipios de Valledoria (Sassari), Perfugas (Sassari), Padru y Budoni.

Fonología 
El gallurés tiene las siguientes características fonético-fonológicas que a veces lo distinguen del sardo:
 El plural de los nombres —independientemente del género— se forma añadiendo una -i (y no una -s como en sardo y en español): la femmina/li femmini "la mujer/las mujeres", lu campu/li campi "el campo/los campos".
 Ausencia total de consonantes finales.
 Futuro sinténtico y no perifrástico como en sardo: lu faraghju "lo haré".
 Los artículos definidos son lu (masculino) y la (femenino) para el singular, y li para el plural en ambos géneros.
 La presencia de la -dd- cacuminal, un sonido también típico de los dialectos sardos y del siciliano: casteddu "castillo".
 El grupo [kw] inicial latino se convirtió en [k-] en varias palabras: cattru "cuatro", candu "cuando", como en la mayoría de las veces en sardo también.
 La c- ante e, i se pronuncia como ch en castellano, mientras que en sardo se conservó su sonido velar [k] del latín clásico: centu "cien(to)" (sardo: kentu), cincu "cinco" (sardo: kimbe), exceptuando la variante meridional, donde sí tenemos centu, cincu, etc.
 La r implosiva se convierte en l (como en algunos dialectos meridionales del castellano y como en alguerés y en sardo septentrional): impultanti "importante", poltu "puerto".
 Presencia de -b- intervocálica donde en italiano hay -v-.
 Elisión de la v- inicial cuando la precede una palabra que termina en vocal: ventu "viento" → lu 'entu "el viento", como en sardo.
 Elisión de la -v- y -g- intervocálicas: nii "nieve", ghjoanu "joven", chjai "llave", taula (it. tavola) "tabla", aè (it. avere) "haber/tener", teula (it. tegola) "teja", rasgo en algunos casos común con el sardo (cfr. en sardo nie, crae/jae, taula, teula, etc.).
 Presencia de las oclusivas palatales chj  y ghj : ghjesgia "iglesia", ghjattu "gato", rasgo típico del corso.
 La presencia del sonido  -sgi- : casgiu "queso", ghjesgia "iglesia", basgiu "beso", rasgo común con el sassarés y el corso. 
 El grupo -rn- se convierte en -rr-: carri "carne", turrà "tornar", rasgo típico del sardo (carre/carri, torrare/torrai).
 El grupo -rs- se convierte en -ss-: cossu "corso", videssi "verse", como en sassarés.
 La conservación de la distinción latina entre las vocales i/e, y u /o breves: pilu "pelo", tela "tela", gula "gula", soli "sol", como también en sardo. 
 La no sonorización de /p/, /t/ y /k/ intervocálicas, diferentemente a lo que pasa en sardo, sassarés y en español: andatu "andado", locu "lugar", saponi "jabón".
 La terminación -tore del latín e italiano se pronuncia -dor en gallurés: imperadori "emperador", como en sardo y en español.
 El gerundio se forma añadiendo siempre -endi, como en el sardo del Sur.

Relación con el castellano 
Este idioma recibió, durante algún tiempo, influencia del castellano, ya que la administración española de raíz castellana estableció instituciones de tipo cultural español (en castellano) en el noroeste de la isla, con contraposición con las del Alguer que eran de raíz catalana.

Ejemplo de un texto en gallurés 
La più bedda di Gaddura (Nostra Signora di Locusantu, Regina di Gaddura) de Ciccheddu Mannoni:
(de la página de la Academia de la Lengua Galluresa)

Referencias 
 La versión inicial de este artículo fue creada a partir de la traducción parcial del artículo Gal·lurès de la Wikipedia en , bajo licencia GFDL.
 La versión inicial de este artículo fue creada a partir de la traducción parcial del artículo Lingua gallurese de la Wikipedia en , bajo licencia GFDL.

Idioma corso
Lenguas italorromances
Lenguas de Italia
Lenguas de Cerdeña